Родолии () — род божьих коровок из подсемейства Ortaliinae.

Описание 
Тело почти круглое, с округлёнными боками надкрылий. Переднеспинка с глубоко вырезанным передним краем, с очень тупыми и округлёнными задними углами. Надкрылья в однородной неупорядоченной пунктировке. Усики восьми-сегментные, со слабо развитой булавой; длина усиков не больше ширины головы.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Божьи коровки
Роды жесткокрылых